HMS Birmingham può riferirsi a varie navi della Royal Navy:

HMS Birmingham (1913) – incrociatore della Classe Town
HMS Birmingham (C19) – incrociatore della Classe Town
HMS Birmingham (D86) – cacciatorpediniere della Classe Type 42